Sade má více významů:

 Sade (hudební skupina)
 Sade Adu – zpěvačka výše uvedené skupiny
 Sade (film) – o markýzi de Sade
 Sade (klan)